Serfartuunnguaq bezeichnet:
 Serfartuunnguaq (Insel, Aappilattoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Serfartuunnguaq (Insel, Appaarsuit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Serfartuunnguaq (Insel, Karrat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Serfartuunnguaq (Insel, Tasiusaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland